Лёш () — немецкая фамилия:
 Лёш, Август (1906—1945) — выдающийся немецкий экономист и географ.
 Лёш, Август Александрович (?—?) — горный инженер, директор «Южно-Русского металлургического общества».
 Лёш, Александр Александрович (1837—1889) — русский медик, аптекарь, профессор Военно-медицинской академии.
 Лёш, Доротея Мария (1730—1799) — шведский капитан корабля.
 Лёш, Клаудия (род. 1988) — австрийская паралимпийская горнолыжница, двукратная чемпионка Паралимпийских игр 2010 года.
 Лёш, Фёдор Александрович (1840—1903) — врач-терапевт, описавший возбудителя амёбиаза.

См. также 
 Леш